Petit muguet est un nom vernaculaire de Maianthemum bifolium, le maïanthème à deux feuilles. C'est une plante herbacée vivace de la famille des Convallariacées ou Ruscacées
 Petit muguet est aussi le nom vernaculaire de Galium odoratum, le gaillet odorant ou aspérule odorante. C'est une plante herbacée de la famille des Rubiacées.

Flore (nom vernaculaire)